Хишкарьяна (Chawiyana, Faruaru, Hichkaryana, Hishkaryana, Hixkariana, Hixkaryána, Hyxkaryana, Kumiyana, Parucutu, Parukoto-Charuma, Sherewyana, Sokaka, Wabui, Xereu, Xerewyana) — карибский язык, на котором говорит народ хишкарьяна на вышине реки Ньямунда около рек Жатапу и Мапуэра штата Амазонас в Бразилии. Некоторые хишкарьяна, живущие среди вайвай, называют себя шеревьяна.

Фонология 
В хишкарьяна существует следующие согласные фонемы:

  — ретрофлексивный одноударный звук с боковым релизом.
 Орфография используется следующая:  = <tx dy>;  = <f x>;  = <ny>;  = <ry>;  = <y>.

Гласные , , , , и , пишутся как ⟨e⟩, ⟨ɨ⟩, ⟨u⟩, ⟨o⟩ и ⟨a⟩.

Примечания

Ссылки 
 Хишкарьяна на Ethnologue

Языки Бразилии
Карибские языки